Lista das 305 comunas do departamento francês de Saboia.

Comunas
(CAC) Agglomeration community of the Chambéry Métropole, criada em 2000.

|}

Saboia